Golec je lahko:
 Golec, žitno zrno
 Golec (Piccolo Lenaro), vrh na Tržaškem Krasu, 533 m
 Golec, priimek več znanih ljudi